Manūjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Manūjān (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Manūjān, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar